Espártoco, Espartaco o Spartocus (en griego antiguo: /Spártokos) es el nombre de varios soberanos del reino del Bósforo:
 Espártoco I, circa 438 - 433 a. C.
 Espártoco II, c. 349 - 344 a. C.
 Espártoco III, c. 304 - 284 a. C.
 Espártoco IV, c. 245 - 240 a. C.
 Espártoco V, c. 200 - 180 a. C. 
 Espártoco VI, c. 160 - 150 a. C.

Enlaces externos